Der Begriff Zelia bezeichnet

 Einen weiblichen Vornamen, siehe Zelia (Vorname)
 Den Asteroid (169) Zelia

Siehe auch:
 Celia